Элдо «Дик» Гарретт (; родился 31 января 1947 года, Сентрейлия, штат Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился в университете Южного Иллинойса в Карбондейле, в 1969 году был выбран на драфте НБА под 27-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Баффало Брейвз», «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 5 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1970). Всего за карьеру в НБА сыграл 339 игр, в которых набрал 3475 очков (в среднем 10,3 за игру), сделал 1004 подбора, 849 передач, 10 перехватов и 1 блок-шот.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Милуоки Бакс»